

Cinema
Shine on Harvest Moon – cortometraggio d'animazione del 1932 di Dave Fleischer
Shine On, Harvest Moon – film statunitense del 1938 diretto da Joseph Kane
Al chiaro di luna (Shine On, Harvest Moon) – film statunitense del 1944 diretto da David Butler

Musica
Shine On, Harvest Moon – brano musicale del vaudeville di Nora Bayes e Jack Norworth del 1908